Тремонт (кілька назв географічних об'єктів у США)
 Tremont — мікроархітектура центральних процесорів компанії Intel